Twelve (engl. für zwölf) bezeichnet:

 Twelve (Film), US-amerikanischer Film von Joel Schumacher (2010)
 Twelve – Die Jury (XII), US-amerikanischer Film von Michael A. Nickles (2008)
 Twelve (Roman), Roman von Nick McDonell (2002)
 Twelve, Imprint der Hachette Book Group (seit 2007)

Twelve ist der Name folgender Personen:
 John Twelve Hawks, US-amerikanischer Schriftsteller
Siehe auch
 The Twelves